Emily H. Vokes (née en 1930), une malacologiste et paléontologue américaine, épouse de Harold
 Harold Vokes (1908-1998), un malacologiste et paléontologue américain, mari d'Emily H.
 Sam Vokes (né en 1989), un joueur de football gallois